Martell (eina), estri utilitzat per donar cops a un objectiu causant el seu desplaçament o deformació.
 Martell (os), os de l'orella.
 Llançament de martell, prova de l'atletisme actual on es llança un objecte denominat martell.
 Toponímia:
 Martell (Tirol del Sud), municipi italià a la província autònoma del Tirol del Sud.
 Pic de Martell, muntanya de Sitges (Garraf, Catalunya).
 Biografies: Carles Martell (Herstal, Regne Franc, 686 – 741), majordom de palau dels regnes francs: Austràsia (714-41), Nèustria i Borgonya (717 -41).
 Carles Martell d'Anjou (1271 - 1295, Nàpols), primogènit del rei Carles II de Nàpols i Maria d'Hongria.
 Joan Martell Domènech (Reus, 1808), polític català
 Jofré II Martell, fill i successor de Folc III Nerra al comtat d'Anjou el 1040.
 Pere Martell (? - 1244), navegant.
 Biologia: Ocell martell (Scopus umbretta), espècie d'ocell africà de la família dels escòpids (Scopidae).
 Peix martell (Sphyrna zygaena), espècie de tauró.
 Peix martell gegant (Sphyrna mokarran), espècie més grossa de tauró martell.
 Tauró martell, gènere Sphyrna pertanyent a la família Sphynidae.
 Dit en martell, deformitat d'un dit principalment la tercera falange del peu.
 Miscel·lània:'' Falç i martell, símbol emprat per representar el comunisme.